Гагаринское сельское поселение — муниципальное образование в Морозовском районе Ростовской области. Население 1829 человек

Административный центр поселения — хутор Морозов, глава сельского поселения — Писарев Алексей Сергеевич.

Административное устройство 
В состав Гагаринского сельского поселения входят:
 хутор Морозов
 хутор Веселовка
 хутор Донской
 хутор Золотой
 хутор Ленина
 хутор Покровский

Население

Экономика 
На территории сельского поселения действуют сельскохозяйственные предприятия: Морозовский филиал ОАО «Астон», ООО «Вираж-Морозовск», КО «Дон», КФХ «Никта».

Бюджет муниципального образования в 2009 году:
 доходы — 5234,5 тыс. рублей;
 расходы — 5521,2 тыс. рублей;
 дефицит — 286,7 тыс. рублей.

Транспорт 
Пассажирские автотранспортное сообщение:
 город Морозовск — хутор Морозов;
 город Морозовск — хутор Покровский.

Инфраструктура 
На территории поселения работают два образовательных учреждения: Донсковская ООШ и вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Морозовска. На хуторах Морозов, Донской и Покровский есть фельдшерско-акушерские пункты..

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Морозовского района